Цирулёв — русская фамилия; имеет женскую форму Цирулёва.

Известные носители 
 Цирулёв, Владимир Павлович (1925—2012) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Цирулёв, Никита Михайлович (род. 1985) — российский хоккеист.